è un manga di Akira Toriyama edito nel 1979 su Weekly Shonen Jump.

In Italia è stato pubblicato da Star Comics nelle raccolte Toriyama World (volume 1) del 1999 e Akira Toriyama - Menu à la Carte (volume 2) nel 2012.

Trama 
Nel commissariato di Yoikora sono tutti felici perché è il primo giorno di Tomato Akai, una ragazza diciottenne che vuole fare l'agente. Dopo essere arrivata in ritardo non ha scuse ed anzi incolpa la propria sveglia perché dormiva anche lei. Il caporeparto le ordina di cambiarsi in uno spogliatoio e non davanti a tutti come stava per fare, suscitando così la rabbia degli altri agenti. Dando prova di essere una frana come agente  viene affidata all'agente Slump il quale anziché prendere parte ad un caso di omicidio deve farle da guida nel territorio di competenza. Tomato combina danni anche in strada fino a quando Slump non riconosce Kura Akukenta, un ricercato per varie rapine e dice a Tomato di non perderlo di vista mentre lui lo riferisce al capo. Mentre Tomato segue il ladro appiccicatagli, questi prende in ostaggio un bambino. Tomato prende allora in ostaggio un gatto facendo rimanere Kura attonito, che prende uno scarafaggio mentre lei prende anche una formica in ostaggio. Grazie al temporeggiare di Tomato il ladro viene catturato, nel commissariato si fa un brindisi alla nuova agente ed in prigione Kura spazientisce i poliziotti mostrandogli altre formiche.

Note di produzione 
Per le continue richieste da parte del direttore della rivista settimanale Shōnen Jump, Torishima, Akira Toriyama di disegnare un manga con protagonista una ragazza, venne creato Tomato Police Woman che fu pubblicato il 15 agosto 1979 proprio sulla Shōnen Jump. Grazie al successo di questo manga un paio d'anni dopo è uscito Dr. Slump & Arale.

Akira Toriyama